La 64ª edición del Giro de Italia se disputó entre el 13 de mayo y el 7 de junio de 1981, con un recorrido de 22 etapas, una de ellas doble, y 3895 km, que se recorrieron a una velocidad media de 37,150 km/h.

Miguel María Lasa logró la única victoria española del Giro de 1981 y Eduardo Chozas fue el mejor clasificado, decimosexto.

El italiano Giovanni Battaglin se impuso en la clasificación general, por delante del sueco Tommy Prim y el también italiano Giuseppe Saronni, segundo y tercero, respectivamente.

Equipos participantes

Etapas

Clasificaciones

Referencias

1981
Ciclismo en Italia en 1981